Skeleton – sport invernale
 Skeleton – carro armato
 Skeleton (Bones to Ashes) – romanzo di Kathy Reichs del 2007

Pagine correlate 
 Scheletro
 Skeletons